

Persone
 Michael Vesper (1952) – dirigente sportivo e politico tedesco
 Rudolf Vesper (1939) – ex lottatore tedesco
 Walter Vesper (1897-1978) – politico tedesco

Altro
 Vesper – cocktail
 Vesper – sonda spaziale
 Vesper – villaggio della Contea di Wood, Wisconsin, Stati Uniti d'America
 Vesper Vallis – formazione geologica della superficie di Venere